Toccata C-Dur bezeichnet
Toccata C-Dur  von Johann Sebastian Bach.
Toccata C-Dur von Robert Schumann.